Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cecil Mamiit che ha battuto in finale Takao Suzuki 6-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Michael Tebbutt (primo turno)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Christian Vinck (quarti di finale)
 Alex O'Brien (primo turno)

 Laurence Tieleman (primo turno)
 Cristiano Caratti (semifinali)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Peter Tramacchi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1998